Alfredo Massue, arquitecto que trabajó principalmente en la zona del Río de la Plata, tanto en Buenos Aires
 Henri de Massue, I conde de Galway, soldado y diplomático francés que participó en la Guerra de los Nueve Años y la Guerra de Sucesión española